Maciej Łagodziński (ur. 1984)
Maciej Łagodziński (ur. 1988)